

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, Nobili est un cratère lunaire.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire, l'affaire De Nobili est une affaire criminelle et politique résultant d'un homicide en Italie en 1822.

Culture et société 
 La bibliothèque municipale Filippo De Nobili est une bibliothèque historique située dans le centre historique de Catanzaro (Calabre, Italie).
 La villa Nobili est une villa située dans le quartier de Cimiez à Nice (France), construite en 1894.

Patronyme 
Nobili, de Nobili ou De Nobili est un patronyme d'origine italienne portés par de nombreuses familles telles que :
 Famille De Nobili de Catanzaro :
 Emanuele De Nobili (1766-1826) : homme politique italien et grand chambellan de Joachim Murat.
 Cesare De Nobili (1798-1839), Domenico De Nobili (1802-1848) et Antonio De Nobili (1805-1854) : fils du précédents, nobles et criminels italien.
 Federico De Nobili : fils du précédent Cesare, patriote italien.
 Alberto De Nobili (1837-1865) : frère du précédent, patriote italien.
 Carlo De Nobili (1777-1831) : historien et  de Catanzaro durant la période napoléonienne.
 Filippo De Nobili (1876-1962) : arrière-petit-fils du précédent, écrivain et antifasciste italien.
 Alberto De Nobili : podestat puis maire vers 1945 de la commune de Soveria Simeri.
 Famille de Nobili de Montepulciano :
 Roberto de' Nobili (1541-1559), cardinal italien.
 Roberto de Nobili (1577-1656), neveu du précédent, prêtre jésuite italien.
 Famille De Nobili de Vezzano :
 Girolamo De Nobili : gouverneur de Melfi en 1532 et ambassadeur.
 Giovanni Battista De Nobili (1824-1886) :  de La Spezia de 1860 à 1862 puis maire à nouveau de 1869 à 1871, marquis, député italien.
 Prospero De Nobili (1858-1945) : neveu du précédent, homme politique franco-italien et marquis.
 Rino De Nobili (1889-1947) : fils du précédent, député et ambassadeur italien.
 Lila De Nobili (1916-2002) : demi-sœur du précédent, illustratrice de mode après la Seconde Guerre mondiale, puis décoratrice de théâtre à Paris.
 :it:Raffaele De Nobili (1827-1884) : homme politique italien.
 Luigi De Nobili : maire de La Spezia de 1904 à 1906.
 Autres :
 Salvatore Nobili Vitelleschi (1818-1875), cardinal italien.
 Guido Nobili, as de l'aviation italien volontaire dans le camp nationaliste durant la Guerre civile d'Espagne.
 John Nobili (1812–1856), prêtre jésuite italien, missionnaire dans l'Oregon et fondateur du College de Santa Clara. Voir article en anglais :en:John Nobili. 
 Leopoldo Nobili (1784 - 1835), physicien italien.

Toponyme 
 Nobili est une commune rurale du Burkina Faso.

Homonymie de patronyme italien